Дорошово — название нескольких населённых пунктов:
 Дорошово — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Дорошово — деревня в Опочецком районе Псковской области.